Премия GLAAD Media за лучшую детскую и семейную программу () — это одна из ежегодных премий GLAAD Media которая присуждается лучшим молодёжным телесериалам на ЛГБТ-тему. Эта категория была впервые учреждена в 2018 году на  в связи с ростом ЛГБТК представительства на детском телевидении. Премия была учреждена в рамках работы ГЛААД по повышению качества и количества персонажей и историй ЛГБТК.

Победители и номинанты

2010е

2020е

Программы с множественными номинациями
4 Номинации
 Вселенная Стивена

3 Номинации
 Энди Мак
 Мой шумный дом
 Ши-Ра и непобедимые принцессы

2 Номинации
 Время приключений

Сети с множественными номинациями
8 Номинаций
 Netflix

6 Номинаций
 Cartoon Network

5 Номинаций
 Disney Channel

3 Номинации
 Nickelodeon

2 Номинации
 Disney+
 Dreamworks Animation
 Hulu

Примечания

Ссылки
 GLAAD Media Awards 

GLAAD Media Awards